Dygas ist der Familienname von:

 Ignacy Dygas (1881–1947), polnischer Opernsänger
 Margaret Dygas (* 20. Jahrhundert), polnische DJ